Rosewood – film del 1997 diretto da John Singleton
Rosewood – serie televisiva trasmessa dal 2015